Dule ist der Familienname folgender Personen:

 Hektor Dule (* 1939), albanischer Bildhauer
 Parid Dule (* 1969), albanischer Maler
 Vangjel Dule (* 1968), albanischer Politiker

Dule (als Kurzform des Namens Dušan) ist zudem der im Zweiten Weltkrieg verwendete Deckname des jugoslawischen Partisanen Petar Matić Dule (* 1920).

Siehe auch:
 Dule-Tempel
 Dhule